Дуглас Макгрегор:
 Макгрегор, Дуглас (1906—1964) — американский социальный психолог.
 Макгрегор, Дуглас (род. 1953) — полковник армии США.